Tárnok Gyula (1860–1929) farkasdi altanító, komáromi községi iskolaigazgató, tanító
Tárnok Gyula (1894–1964) teológus, református lelkész, előbbi fia
Tárnok Gyula (1893–?) soproni gépészmérnök
Tárnok Gyula (?) fényképész
Tárnok Gyula (?) festőművész
Tárnok Gyula (?–2014) grafikus, portréfestő
hasonló néven
Tárnok Pál Gyula (1913–?) soproni jogász